La Rioja kan avse:
 La Rioja, Argentina, stad i Argentina
 La Rioja (provins i Argentina), provins i Argentina
 La Rioja, Spanien, region och provins i Spanien